Samsung Galaxy A3 – modello di smartphone della Samsung del 2015
 Samsung Galaxy A3 – modello di smartphone della Samsung del 2016
 Samsung Galaxy A3 – modello di smartphone della Samsung del 2017